Fort Henry peut désigner :
 Fort Henry, un fort situé à Kingston, en Ontario, Canada ;
 Fort Henry, un fort construit en 1774 dans l'actuelle Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Fort William Henry, un fort construit en 1755 dans l'actuel État de New York ;
 Bataille de Fort William Henry, une bataille de la guerre de Sept Ans ;
 Bataille de Fort Henry, une bataille de la guerre de Sécession dans le Tennessee.